Porte Molitor – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVI arrondissement
 Porte Molitor – stazione della metropolitana di Parigi